Фрагментация платформы — ситуация, когда у какой-то вычислительной платформы становится настолько много моделей аппаратуры и версий ОС, что становится практически невозможным написать программу, хорошо работающую на всех устройствах, созданных на базе данной вычислительной платформы.

Примеры

Linux 
В Linux применяется несколько разных форматов пакетов; многие библиотеки имеют до десятка и более настроек конфигурации, выбираемых при сборке, а ядро — сотни, к коим многие поставщики добавляют также собственные патчи; одновременно используется множество версий ядра и библиотек нескольких поколений на десятках различных аппаратных платформ.

Для ограничения фрагментации в своих нишах поставщики дистрибутивов ограничивают (средствами менеджера пакетов) возможности пользователей по установке поставляемых пакетов в нештатной конфигурации. FSF целенаправленно противодействует фрагментации пакетом Autotools, в числе прочего нивелирующим различия в функциональности разных версий системных библиотек. Стандарт POSIX, поддерживаемый The Open Group, также служит цели давать гарантии разработчикам. Для координации ряда других API, не входящих в POSIX, были созданы независимые группы — например, freedesktop.org для API графических сред.

Sun Java ME 
Фрагментация Java ME была по таким статьям:
 Размер экрана: от 96×65 до 240×320.
 Размеры шрифтов.
 Коды кнопок (за исключением кнопок номеронабирателя — за ними закреплены ASCII-коды символов 0…9, «*» и «#»).
 Наличие/отсутствие пера.
 Звуковое API (MMAPI или собственное).
 Прочие ошибки и недостатки: мало памяти, особенности кэша изображений и звуков, ошибки API.

Поэтому разработчикам мобильных игр приходилось выпускать много (тридцать и более) версий одной и той же игры под разные аппараты. Практически во всех играх есть собственные цифровые шрифты для отображения счёта (а зачастую и полные шрифты для всех надписей в игре).

Google Android 
Сжатие текстур для трёхмерной графики в Android не стандартизировано и различается от устройства к устройству. Но и без этого у Android есть проблемы: разные размеры экрана и версии ОС. В 2013 году при актуальной версии 4.2 существовали смартфоны с версией 2.1. В 2010 году Балмер и Джобс обвиняли Android во фрагментации, Google отрицала её, но факты говорили сами за себя: Netflix пришлось делать свою версию программы практически для каждого Android-устройства, в то время как на iOS и Windows Phone обошлись одной версией.

Красивую визуализацию фрагментации в 2012 году сделали специалисты из OpenSignal. Они получили 3997 разных комбинаций модели устройства и версии Android. В числе необычных устройств — Lemon P1, индийский двух-SIM’очный смартфон и Concorde Tab, венгерский 10-дюймовый планшет.

В 2012 году фрагментация вынудила Google добавить в пользовательское соглашение к Android Development Kit туманную фразу:

Также в одном из интервью в 2013 году председатель совета директоров Google Эрик Шмидт на вопрос о фрагментации ответил, что уже не видит в этом проблему.

Иногда фрагментацию Android считают достоинством: посмотрите, насколько широко применяется ОС, в отличие от десятка устройств Apple.

Примечания 

Операционная система
Android
Стандартизация